Dorothée Chifflot (1965- ), journaliste et écrivain française.
 Jules-Léon Chifflot (1868-1925), architecte français.